Сан Хосе де лос Орнос има више значења:

 Сан Хосе де лос Орнос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хосе де лос Орнос (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику